Каневський   — топонімічне прізвище від назви міста Канева.

 Каневський Арон Мойсейович — український та російський кінодраматург, кінорежисер.
 Каневський Борис Михайлович — український і російський кінорежисер.
 Каневський Віктор Ізраїльович — майстер спорту з футболу, колишній гравець команди «Динамо» Київ
 Каневський Владислав Володимирович — український дипломат, теперішній посол України у Азербайджані (від 2019 року)
 Каневський Давид Ісакович (1916—1944) — український поет, загинув поблизу Будапешта рід час Другої світової війни.
 Каневський Леонід Ісакович (1907—1971) — український театральний режисер.
 Каневський Леонід Семенович — український і російський актор, найбільш відомий як майор Томін у телесеріалі «Слідство ведуть Знавці»
 Каневський Олександр Денисович — Герой Радянського Союзу
 Каневський Олександр Семенович — український сценарист
 Ніссон Леонард-Каневський (, 1888–1954) — значний австралійський підприємець, народився у Києві, у 1910 році іммігрував до Мельбурна. Почав свою справу із виробництва та реалізації жіночого одягу, а згодом став бізнес-партнером Волтера Берлі Гріффіна працюючи на посаді виконавчого директора новоствореної інженерно-будівничої компанії «RIECo». Займався також благодійністю, зокрема був спонсором фонду, що фінансував створення єврейського поселення у передмісті Мельбурна .

 Марія Каневська (пол. Maria Kaniewska-Forbert;1911-2005) — польська актриса театру і кіно, кінорежисерка, режисерка телеспектаклів, режисерка дубляжу, сценаристка.

Примітки 

Єврейські прізвища